Балти́йское:

 Балтийское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Балтийское море

См. также 
 Балтийск (значения)
 Балтийская
 Балтийский